Hanganu ist der Familienname von:
 Carmen Hanganu (* 1934), rumänische Opernsängerin
 Dan Hanganu (1939–2017), kanadischer Architekt rumänischer Herkunft
 Ovidiu Cornel Hanganu (* 1970), rumänischer Fußballspieler